Гора́нов — болгарське прізвище.

Відомі носії 

 Горанов Владислав (* 1977) — болгарський державний чиновник, економіст і політик, член парламенту, міністр фінансів з 2014 року.
 Горанов Волкан Семенович (1904—1987) — псевдонім болгарського льотчика-інтернаціоналіста Захарієва Захарі Симеоновича, Героя Радянського Союзу (1936) та Героя НРБ (1974).
 Горанов Камен (* 1948) — болгарський борець греко-римського стилю, чемпіон Світу і Європи, призер Олімпійських ігор 1976 року.
 Горанов Пламен (1976—2013) — болгарський суспільний діяч який 20 лютого 2013 року вчинив акт самоспалення перед мерією Варни.
 Горанов Румен (* 1950) — болгарський футболіст-воротар. Більшу частину кар'єри грав за Локомотив (Софія), також грав в Спартак (Плевен) і Левскі.

 Івет Горанова (нар 2000) — болгарська каратистка, Олімпійська чемпіонка 2020 року.

Болгарські прізвища